Гейдар Нураддин оглы Мамедалиев () — азербайджанский и российский борец, выступающий за Россию в весовой категории до 55 кг. Азербайджанец по-национальности. Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр олимпийских игр 2004 года, Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион России.

Биография 
Гейдар Мамедалиев родился 2 апреля 1974 года в городе Кубатлы Азербайджанской ССР. Окончил училище олимпийского резерва города Баку. Первым тренером Гедара был Алияр Алиев, ставший впоследствии Национальным героем Азербайджана. С 1994 года живёт в Екатеринбурге и работает в спортивном центре Верх-Исетский. Тренер — Сергей Новаковский. С 1999 года выступает в сборной команде России. Являлся студентом Уральского государственного педагогического университета. В 2004 г. окончил Уральский государственный технический университет — УПИ (ныне Уральский федеральный университет) по специальности «Физическая культура». Выступает за СК «Уральские борцы». 

На данный момент главный тренер клуба «Уральские борцы» в г. Екатеринбург. Личный тренер Азамата Ахмедова (призер Кубка мира 2016) и Алена Мерзояна (призер чемпионата России среди юниоров)

Примечания

Ссылки 
 
 
 МАМЕДАЛИЕВ Гейдар Нураддин Оглы. НИА
 Греко-римская борьба. Ай да Гейдар!
 После 8-летнего перерыва..
 Гейдар МАМЕДАЛИЕВ: «С нашими тренерами даже думать не надо — только делать, как они говорят»
 Гейдар Мамедалиев: Следующая цель — Олимпиада

Борцы Азербайджана
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы России по греко-римской борьбе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Натурализованные граждане России
Выпускники Уральского педагогического университета
Выпускники Уральского технического университета